Леонид Павлович Богданов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1925 году в Цюрупинске. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—1990 гг. — партийный работник в Московской области, первый секретарь Наро-Фоминского горкома КПСС, первый секретарь Ленинского райкома КПСС Московской области, заведующий отделом Московского обкома КПСС, ректор Московского государственного института культуры.

Делегат XXII и XXIII съезда КПСС.

Умер в Москве в 1998 году.

Ссылки 
 Богданов
 Богданов
 Богданов

Первые секретари городских комитетов КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Ректоры вузов СССР
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС